Александр Александрович Воропаев (род. 7 апреля 1980, Москва, СССР) — российский футболист, полузащитник.

Воспитанник московского «Динамо». Считался одним из самых талантливых игроков своего поколения. Играл в юношеской сборной Москвы в 1994 году.

В профессиональном футболе выступал за «Динамо-2», «Зенит»-д, «Факел», «Металлург» Лп, «Спартак» (Тамбов). В высшей лиге чемпионата России выступал за «Уралан». Был вынужден завершить карьеру из-за травмы.

По состоянию на 2015 год играл в чемпионате Курской области по футболу.

Примечания

Ссылки 
 «Не делай из мастеров идиотов, тебя убьют за это». Интервью с Александром Воропаевым.
 «Предшественники Наваса»
 Брутальные футболисты
 Самые харизматичные футболисты России

Футболисты России
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Уралан»
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Спартак» Тамбов